

Річки 
Кривуля — річка у Львівській області
Кривуля — річка в Закарпатській області